Альфа Этники 1975/1976 () — 40-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1975/1976
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1975 году
Спорт в Греции в 1976 году